Weilenbach ist ein geographischer Name

einer Gemeinde:
 Wielenbach, Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

von Flüssen:
 Wielenbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs unterhalb von Finsterau, Markt Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Wielenbach (Rienz), Zufluss der Rienz in Südtirol, Italien

eines Tals:
 Wielenbach, Alternativname des Wielentals in Südtirol, Italien

eines Gebäudes:
 Bahnhof Wielenbach, ehemaliger Bahnhof an der Ammerseebahn beim Hauptort der Gemeinde Wielenbach